Magyarország
Nagyrét, vasúti megállóhely Békés megyében a Mezőtúr–Orosháza–Mezőhegyes–Battonya-vasútvonalon, Csabacsűd és Kisszénás között
Nagyrét, látványosság a budapesti Gyermekvasút környékén

 Szlovákia
Nagyrét, község Szlovákia Zólyomi járásában